Терса

Населённые пункты 
 Терса — село в Еланском районе Волгоградской области.
 Терса — село в Вольском районе Саратовской области.

Реки 
 Терса (приток Медведицы) — в Саратовской и Волгоградской областях, бассейн Дона.
 Терса (приток Волги) — в Хвалынском и Вольском районах Саратовской области.